Chiesa di San Regolo a Bucciano
 Chiesa di San Regolo a Montaione
 Chiesa di San Regolo a Vagli Sotto
 Cappella di San Regolo a Pienza